

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

920-е пне.

be-x-old:921 да н. э.
fr:921 av. J.-C.